Алексей Фетисов:
  (род. 1990) — российский дзюдоист, серебряный медалист чемпионата России в полусреднем весе (2011).
 Фетисов, Алексей Михайлович (1842—1894) — российский учёный и краевед.